Molekulska formula -{C22H42O4}- se može odnositi na:

 Bis(2-etilheksil) adipat
 Dioktil adipat
 Dokosandioinska kiselina